Ženská čtyřhra Palermo Ladies Open 2020 probíhala v první polovině srpna 2020. Do deblové soutěže palermského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Cornelia Listerová a Renata Voráčová, jehož členky do turnaje nezasáhly. 

Vítězem se stal nenasazený nizozemsko-slovinský pár Arantxa Rusová a Tamara Zidanšeková, který ve finále zdolal Italky Elisabettu Cocciarettovou s Martinou Trevisanovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly první společnou a druhou individuální deblovou trofej.

Nasazení párů 

  Georgina Garcíaová Pérezová /  Sara Sorribesová Tormová (čtvrtfinále)
  Ioana Raluca Olaruová /  Dajana Jastremská (1. kolo)
  Laura Siegemundová /  Yanina Wickmayerová (čtvrtfinále)
  Bibiane Schoofsová /  Rosalie van der Hoeková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Palermo Ladies Open
WTA Tour 2020